Calais kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Calais,

Frankrike 

 Calais, stad i departementet Pas-de-Calais,

USA 

 Calais (ort), Maine, Washington County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar